18. etape af Giro d'Italia 2020 var en 207 km lang , som blev kørt den 22. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM) – stillede ikke til start
  Manuele Boaro () – gennemførte ikke.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

18